São Nicolau – wyspa w Republice Zielonego Przylądka
3 miejscowości w Portugalii:
 São Nicolau – miejscowość w gminie Marco de Canaveses
 São Nicolau – miejscowość w gminie Mesão Frio
 São Nicolau – miejscowość w gminie Santarém

Zobacz też 
 Święty Mikołaj (port. São Nicolau)